John Hicks  – economista e vincitore del premio Nobel
John Hicks  – pianista jazz
John Hicks  – giocatore di football americano
John Hicks – giocatore statunitense di baseball